Koljonen ist der Familienname folgender Personen:

 Kalle Koljonen (* 1994), finnischer Badmintonspieler
 Saana Koljonen (* 1988), finnische Volleyballspielerin